BZK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile internazionale di Brjansk / Bryansk (Russia)
 Benzalkonium chloride - Cloruro di benzalconio